Асмэра — имя собственное.

 Асмэра — столица и крупнейший город Эритреи.
 Асмэра — аэропорт города Асмэры, столицы Эритреи.